

Persone 
 Roy Rogers – cantante e attore statunitense
 Roy Rogers – chitarrista e produttore discografico statunitense
 Roy Rogers jr. – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Altro 
 Roy Rogers (The Roy Rogers Show ) – serie televisiva statunitense con Roy Rogers
 Roy Rogers – brano musicale di Elton John
 Roy Rogers – cocktail analcolico
 Roy Roger's –  marchio di abbigliamento italiano